Boeket (bloemen), een bosje snijbloemen
Boeket (Nederweert), een buurtschap in de gemeente Nederweert (Nederlands Limburg)

Zie ook
Bouquet (doorverwijspagina)